Papa Lucio I – Papa della chiesa cattolica
 Papa Lucio II – Papa della chiesa cattolica
 Papa Lucio III – Papa della chiesa cattolica